Hankau ist:

 ein Kurzname für den Ort Hankensbüttel in Deutschland
 eine deutsche Umschreibung für den Namen der ehemals eigenständigen Stadt Hànkǒu (auch als Hankou oder Hankow transliteriert) in China; sie ist heute ein Stadtteil von Wuhan